Ez a cikk az Alex Rider epizódjainak listáját tartalmazza.

A sorozat 2020. június 4-én indult a Prime Video-n az Egyesült Királyságban. Magyarországon az AXN kezdte vetíteni 2020. október 27-én.

Évadáttekintés

Első évad (2020)

Második évad (2021)

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái